Simonischek ist der Familienname folgender Personen:

 Max Simonischek (* 1982), schweizerisch-österreichischer Schauspieler
 Peter Simonischek (* 1946), österreichischer Schauspieler